Biserica de lemn din Călinești, Maramureș se poate referi la:

 Biserica de lemn din Călinești Căeni, construită în anul 1663 și localizată în satul Călinești (Călinești Josani) din comuna Călinești, județul Maramureș
 Biserica de lemn din Călinești Susani, construită în anul 1758 și localizată în satul Călinești (Călinești Susani) din comuna Călinești, județul Maramureș